Нейронная сеть может означать:
 Биологическая нейронная сеть, или нервная сеть, — биологическая система соединённых между собой нейронов.
 Искусственная нейронная сеть — математическая или кибернетическая модель биологической нейронной сети.